Лесничества — название населённых пунктов в России:
 Лесничества — деревня в Рославльском районе Смоленской области
 Лесничества — посёлок в Рославльском районе Смоленской области, упразднён в 2010 г.
 Лесничества — посёлок в Ярцевском районе Смоленской области.
 Лесничества — посёлок в Инзенском районе Ульяновской области.

См. также 

 Кургановского Лесничества
 Лесничества Шувалова
 Лесничества Белый Ключ
 Хлюпинского лесничества
 Мошокского лесничества
 Верхнеклязьминского лесничества
 Ядровского лесничества
 Сокольского лесничества
 Кумазанского лесничества
 Центральная Усадьба Бобровского Лесничества